Sampaio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sampaio (kommun), Tocantins,

Portugal 

 Sampaio (freguesia), Bragança, Vila Flor, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar